Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla bělorusko-rumunská dvojice Max Mirnyj a Horia Tecău, Mirnyj se však rozhodl nenastoupit. Tecău hrál po boku Nizozemce Jeana-Juliena Rojera a úspěšně obhájil titul, když ve finále zdolali Poláky Mariusze Fyrstenberga a Marcina Matkowského dvakrát 6–4. Tecău tak získal trofej z tohoto turnaje třetí ročník za sebou, pokaždé s jiným partnerem.

Nasazení párů 
 ' Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2014